Abdilatif Abdalla (1946-), écrivain et homme politique kényan ;
Ahmad Abdalla (1979-), cinéaste égyptien ;
Khalid Abdalla (1980-), acteur britannique d'origine égyptienne ;
Marcos Antônio Abdalla Leite (1952-), joueur de basket-ball brésilien ;
Nassrin Abdalla, commandante militaire kurde ;
 Ulil Abshar Abdalla (1967-), intellectuel et universitaire musulman indonésien ;
 Youssef Abdalla (1998-), nageur égyptien ;
Bader Eldin Abdalla Galag (1981-), footballeur soudanais ;
Abubaker Haydar Abdall  (1996-), athlète qatarien.

Nom théophore